Stéphane puede referirse a:

Nombre 
 Stéphane, nombre propio:

Personajes 
 Stéphane Audran
 Stéphane Augé
 Stéphane Besle 
 Stéphane Biakolo 
 Stéphane Chapuisat 
 Stéphane Courtois, historiador francés.
 Stéphane Dion 
 Stéphane Ducret   jugador de fútbol
 Stéphane Grappelli 
 Stéphane Grichting
 Stéphane Guivarc'h 
 Stéphane Mallarmé, poeta francés.
 Stéphane Porató 
 Stéphane Traineau
 Stéphane Zubar